

Села:
 Тракторне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Тракторне — Запорізька область, Василівський район